John Cooper ist der Name folgender Personen:

* John Cooper (Komponist) (um 1570–1626), englischer Komponist
 John Cooper (Ingenieur) (1923–2000), britischer Autokonstrukteur 
 John Cooper (Rennfahrer, 1938) (* 1938), britischer Motorradrennfahrer
 John Cooper (Leichtathlet) (1940–1974), britischer Hürdenläufer
 John Cooper (Tennisspieler) (* 1946), australischer Tennisspieler
 John Cooper (Rennfahrer) (* 1948), britischer Autorennfahrer
 John Cooper (Schachspieler) (* 1954), walisischer Schachspieler
 John Cooper (Musiker) (* 1975), US-amerikanischer Sänger und Bassist
 John Astley Cooper (1858–1930), australisch-britischer Geistlicher, Erfinder der Commonwealth Games
 John G. Cooper (1872–1955), US-amerikanischer Politiker
 John Julius Cooper, 2. Viscount Norwich (1929–2018), britischer Adliger und Historiker
 John M. Cooper (John Madison Cooper; 1939–2022), US-amerikanischer Philosoph 
 John Montgomery Cooper (1881–1949), US-amerikanischer Ethnologe
 John Sherman Cooper (1901–1991), US-amerikanischer Politiker
 John Thomas Cooper (1790–1854), britischer Chemiker und Mineraloge

Siehe auch:
 Jon Cooper